Slovo triangl může označovat více různých entit či objektů:

obecně
 starší synonymum pro trojúhelník

předmět svým tvarem připomínající trojúhelník
 triangl (hudební nástroj) – samozvučný bicí hudební nástroj
 triangl (chemie) – držák k uchycení chemického kelímku

v terénní geodézii
 slangový či hovorový výraz pro triangulační věž (z dálky viditelné označení triangulačního bodu)

v dopravě
 kolejový trojúhelník (též vratný trojúhelník, triangl) – kolejové křížení ve tvaru trojúhelníku umožňující otáčení kolejových vozidel o 180 stupňů

jiné významy
 Triangl (významný krajinný prvek) – významný krajinný prvek v Hostivaři v Praze, viz Jezírko (Triangl)
 Římský triangl neboli Římské protokoly byly vzájemnou smlouvou Itálie, Maďarska a Rakouska
 Triangl – trojice paláců se sbírkami Národní galerie na Hradčanském náměstí

Externí odkazy